Ферари F399 е болид от Формула 1 с който отбора на Ферари участва през сезон 1999. Болидът е почти същ като предишния им болид F300, с едни малки подобрения като ново предно крило, нов сайтпод и подобрена изпускателна система и използването на гуми Бриджстоун с четири канта вместо три. Той е пилотиран от Михаел Шумахер и Еди Ървайн. Малко по-късно през сезона Мика Сало замести германеца след тежкия инцидент в Силвърстоун.

Тимът не успя да се справи със задачата да се преборят за титлата след контузията на Шумахер и скоростта на Макларън MP-14. Те обаче успяха да вземат титлата при конструкторите за първи път след 1983 година, благодарение на преставанията на Ървайн по-време на отсъствието на германеца, което доведе той да се бори за титлата макар и с неуспех.

Болидът е заменен от по-добрия F1-2000 с който Ферари печелят и титлите при пилотите и при конструкторите.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1